Mide (kraljevstvo)
 Mide (Ulcinj, Crna Gora), naselje u općini Ulcinj, Crna Gora